Corwin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Corwin Township (Illinois)
 Corwin Township (Iowa)
 Corwin Township (North Dakota)